Die Krönungsstraße verlief von Frankfurt am Main nach Aachen und wurde zur karolingischen Zeit angelegt.

Die Straße wird von Forschern auch als Aachen-Frankfurter Heerstraße (AFH) bezeichnet.

Die Bedeutung dieser Straße aus dem 9. Jahrhundert lag zunächst auf politischem Gebiet. Die Karolinger und ihre fränkischen Nachfolger benutzten sie auf ihren zahlreichen Zügen nach Aachen, vornehmlich, um dort zu jagen und zu baden oder auch, um dort die Königskrone (siehe auch Reichskrone) zu erlangen. Auch als Handelsweg, Heerstraße oder Poststraße wurde sie genutzt. Sie kreuzte viele andere wichtige Straßenverbindungen wie z. B. die Fernstraße von Köln nach Reims.

Im 15. Jahrhundert hieß die Straße dann Aicher Straße (Aachener Straße). Danach erhielt sie andere Namen, wie z. B. Kaiserstraße, Heerstraße, Rheinstraße oder Hohe Straße.

Der Streckenabschnitt von Frankfurt nach Sinzig verlief per Schiff über die Flüsse Main und Rhein.

Im Mittelalter entstanden allein zwischen Sinzig und Aachen an der Straße 36 Burgen, die deren Schutz dienten, z. B. die
 Burg Bodendorf (erbaut im 13. Jahrhundert)
 Burg Landskron (ab 1206)
 Burg Münchhausen (Ersterwähnung 893)
 Burg Bubenheim (ab 1237)

Im Zuge der aufkommenden Industrialisierung verlor die Straße immer mehr an Bedeutung und ist heute in den Örtlichkeiten kaum noch erkennbar.

Die insgesamt 252 Kilometer lange Straße verlief von Frankfurt am Main über
 Hochheim
 Mainz
 Bingen am Rhein
 Koblenz
 Andernach
 Sinzig
 Bad Bodendorf
 Nierendorf
 Eckendorf
 Altendorf
 Ersdorf
 Rheinbach
 Wichterich bei Euskirchen
 Sievernich
 Kelz
 Simonshardt
 Mariaweiler bei Düren
 Geich Gasthaus & Hospital mit Nikolauskapelle (Geich)
 Dürwiß heute Ortsteil von Eschweiler/Rhld
 Broichweiden (Würselen)
 Haaren

Mediografie 
 Josef Cloot: Die Aachen-Frankfurter Herrstraße. Ihr Verlauf durch den Kreis Düren und ihre Bedeutung. In: Heimat-Blätter der Dürener Zeitung. 1931, , S. 196–198.
 Die „A 61“ für Kaiser und Könige. „Aachen-Frankfurter Heerstraße“ soll unter Denkmalschutz – Bei Bad Bodendorf und in der Grafschaft ist Mittelalter und Neuzeit. In: Hermann Aubin, Edith Ennen u. a. (Hrsg.): Beiträge zur Wirtschafts- und Stadtgeschichte. Festschrift für Hektor Ammann. Steiner, Wiesbaden 1965, S. 270–285, bes. 274–276.
 Andreas Schmickler: Die Aachen-Frankfurter Heerstraße zwischen Sinzig und Eckendorf. In: Heimatjahrbuch für den Kreis Ahrweiler. 2000, S. 62.
 Andres Schmickler / Ernst Picard: Die AFH erwandern – Entlang der Aachen-Frankfurter Heerstraße zwischen Sinzig und Rheinbach. Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019. ISBN 978-3-00-062268-7
 Franz Schorn: Die alte Heerstraße. In: Heimatkalender / Kreisverwaltung Euskirchen. 1960, , S. 30–37.
 Franz Schorn: Von alten Dörfern und der Krönungsstraße. In: Heimatkalender / Kreisverwaltung Euskirchen. 1968, S. 71–77.
 Hans Welters: Befestigte Dörfer am Nordostrand der Eifel. In: Rheinische Vierteljahrsblätter. (RhVjbl). 15/16, 1950/51, S. 267–292.
 Hans Welters: Die Wasserburg im Siedlungsgebiet der oberen Erftlandschaft. Bonn 1940 (Beiträge zur Landeskunde der Rheinlande. 3. Reihe, Heft 4, ).
 Albert Zepp: Ehemals befestigte Dörfer im unteren Ahrgebiet. In: Jahrbuch des Kreises Ahrweiler. 1939, S. 76–80.

Weblinks 
 Informationen beim Aachener Geschichtsverein

Siehe auch 
 Liste der Straßen in Düren

Altstraße
Fernstraße in Deutschland
Aachen im 9. Jahrhundert
Straße in Düren
Verkehrsgeschichte (Aachen)
Außerortsstraße in Deutschland